Oberselbach ist der Name für folgende Ortsteile im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen:

 Oberselbach, Ortsteil im Stadtteil Bärbroich von Bergisch Gladbach
 Oberselbach (Kürten), Wohnplatz im Süden der Gemeinde Kürten
 Oberselbach (Olpe), Wohnplatz im Ort Olpe in der Gemeinde Kürten

Siehe auch:
 Oberseelbach